Santiago Paladines (Loja, 1977) es un escritor y director de cine ecuatoriano establecido en Los Ángeles.

Tiene un MFA en dirección del American Film Institute, en Los Ángeles, California.

aje de tesis The Fare fue selección oficial del AFI Fest, Camerimage y ganador del Directors Guild of America DGA student film jury award. The Fare fue también seleccionado como uno de los tres proyectos escogidos para representar al American Film Institute en el 2017 AFI Show Case. 

Ganó el primer premio en el concurso de cortometrajes de la herencia latina organizado por The Hispanic Heritage Foundation en Washington DC. Ha recibido reconocimientos de la Ciudad de Los Ángeles y del Senado de California por su valiosa contribución a la comunidad latina.  The Fare gano de premios en la Albuquerque Film & Music Experience (2017), Cleveland International Film Festival (2017), Lift-Off Film Festival, Tokyo (2017) Short to the Point International Film Festival (2018) 

Santiago ha escrito, producido y dirigido varios proyectos comerciales,  de ficción, documental y seriados . Escribió y dirigió el largometraje documental "Estrella 14" que se estrenó a nivel nacional en los cines ecuatorianos en 2012. Antes de mudarse a Los Ángeles, Santiago fue gerente de producción de Ecuavisa, una de las cadenas de televisión más importantes del Ecuador. Para ellos, entre varios otros proyectos, fue el productor y showrunner de una serie dramática de 6 episodios llamada "Parece Que Fue Ayer".

Santiago ha escrito varios guiones de largometrajes y programas piloto de televisión. Su guion de largometraje "El Viaje" entro al short list del Sundance Lab 2017.  En el 2017 fundó la productora El Viaje Films Ec, con la cual ha producido varios proyectos cinematográficos.

En el 2021 Santiago escribió, dirigió y produjo su primer largometraje de ficción llamado Los Nápoles, el día que fuimos millonarios, programado para estrenarse a finales del 2022.  

Santiago ha sido profesor de cine a tiempo en la Universidad San Francisco de Quito desde el 2017.

Filmografía

Enlaces externos

Referencias 

Paladines
Paladines